El nombre de Touré (apellido que en su origen se suele pronunciar [turé], aunque se ha impuesto la transcripción al modo francés) puede hacer referencia a varios personajes, generalmente de origen africano:

 Samory Touré, líder militar que formó el Imperio uasulú, un estado islamista en el África occidental, a finales del siglo XIX.

 Amadou Toumani Touré, político y actual presidente de Malí.

 Ali Farka Touré, guitarrista y cantante malí de música tradicional y blues.

 Kolo Touré, futbolista internacional marfileño.

 Yaya Touré, futbolista internacional, hermano menor del anterior.

 Ibrahim Touré, también futbolista internacional, hermano menor de los dos anteriores.

 Ahmed Sékou Touré, primer presidente de Guinea.